Сан Хосе де Палмас има више значења:

 Сан Хосе де Палмас (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Палмас (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику